Второй кабинет Терезы Мэй () — 97-е (с момента образования в 1707 году Королевства Великобритания) правительство Великобритании, действовавшее с 11 июня 2017 года по 24 июля 2019 года под председательством Терезы Мэй.

Формирование 
8 июня 2017 года состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых консерваторы лишились абсолютного большинства, получив 317 мест в Палате общин из 650.

11 июня достигнуто  с Демократической Юнионистской Партией, которая, не получив министерских портфелей, решила оказывать правительству внешнюю парламентскую поддержку при ключевых голосованиях (в частности, при утверждении бюджета).

В этот же день сформировано правительство, в котором большинство министров сохранили свои прежние портфели. Несколько человек перемещены на другие должности (Дэмиан Грин повышен до первого министра — должности, отсутствовавшей в первом кабинете Мэй), а единственным новым лицом среди членов кабинета стал Майкл Гоув, назначенный министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

26 июня 2017 года Тереза Мэй и лидер ДЮП Арлин Фостер подписали межпартийное соглашение, в соответствии с которым правительство обязалось выделить Северной Ирландии дополнительные бюджетные ассигнования на социальные цели в объёме более 1 млрд фунтов стерлингов в течение двух лет.

Состав правительства

Примечания

Ссылки 
 

Мэй
Правительство Великобритании
Мэй
Политика Великобритании
Списки политиков Великобритании
Появились в 2017 году в Великобритании